Die 1. fotbalová liga 1994/95 (1. Fußball-Liga 1994/95) war die zweite Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 5. August 1994 bis 11. Juni 1995 mit einer Winterpause vom 28. November 1994 bis 23. Februar 1995 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Für einen Sieg gab es erstmals drei statt bisher zwei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt.

Die Absteiger der Saison 1993/94, FC Vítkovice Kovkor und Dukla Prag wurden durch die zwei Aufsteiger FK Jablonec und FK Švarc Benešov ersetzt.

Sparta Prag konnte seinen Titel aus dem vergangenen Spieljahr verteidigen. Den zweiten Platz sicherte sich erneut Slavia Prag. Absteigen mussten Bohemians Prag sowie Aufsteiger Švarc Benešov.

Torschützenkönig wurde mit 15 Toren Radek Drulák von Petra Drnovice. Der Stürmer war aus Deutschland zurückgekehrt und schoss sich in die Tschechische Nationalmannschaft. Zehn Treffer erzielte der künftige Mittelfeldstar Karel Poborský, der vor der Saison vom SK České Budějovice zum Pokalsieger Viktoria Žižkov gewechselt war.

Meisterschaftsverlauf 
Die Saison 1994/95 wird vor allem wegen der Aufholjagd von Sparta Prag in der Rückrunde in Erinnerung bleiben. Noch in der Winterpause lag Sparta mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Slavia nur auf dem fünften Platz. Am Ende lag der Vorjahresmeister um sechs Punkte vor Slavia. Das Derby im April gewann Sparta durch ein Tor des 22-jährigen Pavel Nedvěd in der 90. Spielminute. Der Sieger setzte dabei den Manager Jozef Chovanec ein, der seine Karriere eigentlich schon im Oktober beendet hatte.

Das Spieljahr 1994/95 brachte zwei Regeländerungen. Zum einen gab es nun drei Punkte für einen Sieg, zum anderen durften nun drei Spieler pro Begegnungen gewechselt werden statt bisher zwei.

Mehrere Klubs trugen ihre Heimspiele zunächst auf fremden Plätzen aus, weil sie ihre Stadien umbauten. Sparta Prag spielte im Stadion Evžena Rošického, Petra Drnovice in Vyškov, Slovan Liberec im zweiten Stadion der Stadt, dem sogenannten Městský-Stadion und der SK Hradec Králové in Třebechovice pod Orebem. Sparta eröffnete das modernisierte Stadion Letná am 9. September 1993 mit dem Derby gegen Slavia.

Die beiden Aufsteiger aus der zweiten Liga waren der FK Jablonec und der FK Švarc Benešov. Benešov hatte einen steilen Aufstieg hinter sich – dank des Mäzens und Sponsors Miroslav Švarc. Der Bauunternehmer bekam während der Saison aber finanzielle Probleme, und sein Verein stieg als Tabellenletzter wieder ab. Jablonec hingegen beendete das Jahr auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Bohemians Prag begleitete Benešov in die 2. Liga.

An der Spitze begann die Saison mit Trainerrochaden. Noch vor dem ersten Spieltag entließ Slavia den Trainer Jindřich Dejmal und ersetzte ihn durch Miroslav Beránek. Sparta beurlaubte Karol Dobiaš nach zwei Siegen, weil die Mannschaft angeblich spielerisch nicht überzeugt hatte. Jozef Chovanec und der bisherige Co-Trainer Vladimír Borovička übernahmen die Mannschaft für kurze Zeit; Mitte Oktober engagierte der Rekordmeister den deutschen Trainer Jürgen Sundermann. Dieser zerstritt sich jedoch mit dem Präsidenten Petr Mach, der den Übungsleiter im März entließ. Für die letzten zehn Spiele übernahm Jozef Jarabinský und führte Sparta zur zweiten tschechischen Meisterschaft in Folge.

Sparta überholte seinen ewigen Rivalen am 25. Spieltag, allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Slavia verkorkste das Saisonende völlig. Am vorletzten Spieltag verlor die Mannschaft in Liberec – die Entscheidung im Meisterrennen war gefallen.

Für den großen Paukenschlag sorgte der Benešov-Mäzen Švarc nach Saisonende. Der Unternehmer verkündete, die Schiedsrichter seien korrumpiert. Namen wollte er allerdings keine nennen, und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verliefen im Nichts, Zeugen konnten sich plötzlich an nichts mehr erinnern oder zogen ihre Aussagen zurück. Švarc machte seine Drohung wahr und zog sich aus dem Fußball zurück. Benešov stieg Jahr für Jahr ab; 1996 wurde die Mannschaft schließlich aufgelöst.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

 Zu den 63 Torschützen von Sparta kommt noch ein Eigentor von Pavel Harazim (Petra Drnovice) hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95